O Taça da Associação de São Vicente de 2019 foi a 18a e temporada recente de Associação Regional de São Vicente de Futebol (ARSVF), competição de futebol  O número de clubes de temporada foi 14, oito em Primeira Divisão e seis em Segunda Divisão. O competição iniciou em 19 de outubro e finido em 4 de dezembro.

O campeão do torneio foi o Clube Sportivo Mindelense e conqustou o 9o título, o mais nombre de competição regional.

O golos totais finalizaram 72, Mindelense goleado o mais golos (gols) por clube com 14, segundo foi Batuque com 14 e terceiro foi Académica com 12. Mindelense e Batuque finido com cinco vitórias e dois empates. Mindelense continuado o recorde de competição sem derrotas (totalizado 44 jogos), o último foi 3 de dezembro de 2011 com uma derrota ver Falcões do Norte.

FC Derby, historicamente o segundo mais clube regional, sofreado com dois golos (gols) goleado, um por dois jogos foi finido em empates com Farense e Salamansa.

Clubes

Primeira Divisão
Académica
 Batuque FC
 Castilho
 FC Derby
 Falcões do Norte
 Sporting Farense
 Clube Sportivo Mindelense
 Salamansa

Segunda Divisão
 GD Amarante
 AC Calhau
 SC Corinthians São Vicente
 ADCR Ponta d’Pom
 Sport Clube Ribeira Bote
 AC São Pedro

Resumo da Temporada
A edição 2019 da Taça de Associação Regional (ou Insular) teve o CS Mindelense.

Classificação Final

Primeira Divisão

Estatísticas
Melhor vitória::  Mindelense 5-0 Castilho (4 de dezembro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de São Vicente de Futebol á site de FCF
 

Década de 2010 na Ilha de São Vicente
Sao Vicente Associacao